Black & Tan steht für:
 Black and Tan Fantasy, Komposition von Duke Ellington von 1927
 Black and Tan (Film), Musikfilm von 1929
 Black and Tan (Getränk), Biermixgetränk 
 Black & Tan Club (Seattle), Nachtclub

Siehe auch:
 Black and Tans (Begriffsklärung)